Jon Trickett (1950) – politico britannico
 Lisbeth Trickett, nata Lisbeth Constance Lenton, detta Libby (1985) ― ex nuotatrice australiana
 Sam Trickett (1986) – giocatore di poker inglese
 Vicki Trickett (1938-2021) – attrice statunitense